ЛК, Лк., лк — сокращение, аббревиатура:

 лк — единица измерения люкс.
 Лк. — сокращение, используемое для ссылок на Евангелие от Луки.
 ЛК — Лаборатория Касперского.
 ЛК — линкор, линейный корабль (парусный)
 ЛК — серия советских троллейбусов (ЛК-1, ЛК-2, ЛК-3, ЛК-4, ЛК-5, ЛК-6), названных в честь Л. М. Кагановича.
 ЛК — серия советских паровозов, названных в честь Л. М. Кагановича.
 ЛК83 — советское обозначение югославских паровозов Yu83.
 ЛК — Лесной кодекс
 ЛК — корабль-модуль советской лунной пилотируемой программы
 ЛК-1 и ЛК-700 (ЛК-3)  — альтернативные проекты

 ЛК — личный кабинет учётной записи

 ЛК — Ливневая канализация
 ЛК — Лига конференций